Camplong bezeichnet:

 Camplong, französische Gemeinde im Département Hérault in der Region Okzitanien
 Camplong-d’Aude, französische Gemeinde im Département Aude, in der Region Okzitanien
 Camplong I, ein Dorf im indonesischen Distrikt Fatuleu, Westtimor
 Camplong II, ein Dorf im indonesischen Distrikt Fatuleu, Westtimor
 Pantai Camplongm ein Strand auf der indonesischen Insel Madura